Kageneckia är ett släkte av rosväxter. Kageneckia ingår i familjen rosväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rosväxter
Kageneckia